Мар'ян Козовий  — український музикант, гітарист рок-груп «Мертвий Півень», «Ґорґішелі».

Новий Розділ 

Батько купив першу акустичну гітару «Трембіта» пісдя захоплення музикою у 7-му класі, коли шкільний товариш знайомить з гітарою, Мар'ян записується в шкільний ВІА.

Через рік створюється перший колектив «Непал», що займався музичним оформленням весіль протягом 5 років.

Самостійно опанувавши музичну грамоту, Мар'ян вирушає до Львова, де поступає на естрадне відділення з класу гітари (Львівське державне музичне училище ім. С. П. Людкевича). Грає в джазовому оркестрі.

Львів 

У Львові знайомиться з музичним осередком міста. Спершу грає в новоствореній панк-рок групі «Леді Королей» — Олег Василишин (бас-гітара), Зоряна Кисельова (вокал), Мар'ян Козовий (гітара), Віталій Кухарський (клавіші), Євген Карвацький (барабани)<ref>{{Cite web |url=http://www.pisni.org.ua/persons/1814.html |title=«Леді Королей» на сайті pisni.org.ua |accessdate=21 Травня 2017 |archive-date=25 Червня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170625235726/http://www.pisni.org.ua/persons/1814.html }}</ref>.

Далі знайомиться з бас-гітаристом групи «Годо» — Dizzy, котрий знайомить його з двома дівчатами — вокалісткою та бас-гітаристкою, що саме шукають гітариста, аби почати створювати спільний матеріал. Так формується група «Чорний Вересень» — Тамара та Етері Ґорґішелі, барабанщик Олексій Слободян. Перша зустріч відбувається на репетиційній крапці біля чортового колеса. Вистачає години, і кожен розуміє, що не хоче втрачати іншого, і варто робити лиш одне — грати далі разом. Пізніше група змінює свою назву на Ґорґішелі, бере активну участь в концертній діяльності та створенні музичного матеріалу:

2006 — Пісні Мертвого Півня2008 — Кримінальні сонети2008 — Вибраний народом2009 — Made in ЮА2011 — Радіо Афродита''

Сан-Дієго 
Навесні 2013-го року переїжджає до Сан-Дієго, Каліфорнія (США), де починається його новий творчий період, що включає запис студійних альбомів, концертну діяльність, знайомство з музикантами.

Цікавиться подорожами, фотографією, арт-хаусним кіно. Пише вірші.

Примітки 

Українські музиканти
Рок-музиканти
Уродженці Нового Роздола
Митці Львова
Українські рок-музиканти
Українські гітаристи
Соло-гітаристи